2. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 2. Armee (Japanisches Kaiserreich), Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres
 2. Regionalarmee, Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Second Army (Vereinigtes Königreich)
 2e armée (Frankreich)
 Second United States Army, Verband der US Army
 2. Armee (Russisches Kaiserreich), russischer Verband im Ersten Weltkrieg
 2. Mandschurische Armee (Russisches Kaiserreich), 1904–1905
 2. Armee (Rote Armee), militärischer Großverband der Sowjetunion vor und während des Zweiten Weltkriegs
 Armata a 2-a Română, Verband der Armata Română im Ersten Weltkrieg
 2. Armee (Ungarn), Verband im Zweiten Weltkrieg
 2. Armee (Österreich-Ungarn), im Ersten Weltkrieg
 2. Armee (Türkei)
 2. Armee (Osmanisches Reich), Verband der Osmanischen Armee zwischen 1873 und 1918

Siehe auch:

 2. Luft-Armee (Japanisches Kaiserreich), Verband der Kaiserlich Japanischen Heeresluftstreitkräfte